licówka (kozica)
 licówka (budownictwo)
 licówka (stomatologia)